NGC 4089 (другие обозначения — MCG 4-29-17, ZWG 128.20, PGC 38298) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волос Вероники. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1864 году.

В 2007 году в галактике с помощью програмы исследований CRTS была открыта сверхновая.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4089 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4089 в группу также входят NGC 4066, NGC 4070, NGC 4098, NGC 4056, NGC 4086, NGC 4090, NGC 4093 и NGC 4095.

Примечания 

Эллиптические галактики
4089
Волосы Вероники (созвездие)